Кукіль — однорічна трав'яниста рослина родини гвоздикових, бур'ян зернових культур
 Кукіль — рід рослин родини гвоздикових
 Кукіль — складова облачення ченця великої схими у православ'ї, а також головний убір деяких патріархів

Прізвище 
 Лаврентій Зизаній (Тустановський; справжнє прізвище — Кукіль, у перекладі з грецької мови — Зизаній) — український мовознавець, письменник, перекладач, педагог, богослов і церковний діяч, активний учасник братського руху в Україні.
 Любомир Кукіль — український скульптор, реставратор.
 Стефан Зизаній (Тустановський; справжнє прізвище — Кукіль) — український письменник-полеміст і педагог. Брат Лаврентія Зизанія.

Пароніми 
 Кувуклія ( — «покій», «опочивальня») — каплиця в центрі Ротонди Храму Воскресіння Христа
 Ку́кла (від  через ) — 1) загорнений у ганчірку жований хліб, який використовували замість соски; 2) згорнуте повісмо льону (діал.); 3) лялька (заст.).

Див. також 
 Кукільники — село Галицького району Івано-Франківської області.
 Кукільня — село Бердичівського району Житомирської області.
 Кукля (значення)
 Куколь — село Волховського району Ленінградської області.
 Владімір Куколь — словацький футболіст.

Примітки